Barbara Wagner (ur. 1938) – kanadyjska łyżwiarka figurowa, mistrzyni olimpijska
 Barbara Wagner (ur. 1944) – niemiecka malarka
 Barbara Wagner (ur. 1954) – polska historyk
 Barbara Wagner (ur. 1980) – brazylijska fotograf